Der Begriff  Lederhaut bezeichnet 
 in der Dermatologie die unterhalb der Epidermis liegende Hautschicht; siehe Dermis
 in der Augenheilkunde eine Kapsel des Augapfels; siehe Sclera.

Siehe auch: